Terzakis ist der Familienname folgender Personen:
 Angelos Terzakis (1907–1979), griechischer Schriftsteller
 Dimitri Terzakis (* 1938), griechischer Komponist
 Zachos Terzakis (* 1950), griechischer Opern- und Konzertsänger